NOU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Nouméa-La Tontouta, Nuova Caledonia
 nou – codice ISO 639-3 della lingua ewage-notu